Le Championnat d'Allemagne masculin de handball 2021-2022 est la soixante-treizième édition de cette compétition, le plus haut niveau des clubs masculins de handball en Allemagne.

Le SC Magdebourg remporte son deuxième titre, onze ans après le premier en 2001. Le THW Kiel, tenant du titre, termine second.

Participants

Classement 

|}

Résultats

Champion d'Allemagne 

L'effectif du SC Magdebourg est (l'âge des joueurs est au ) :

Meilleurs buteurs 
Les meilleurs buteurs sont :

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Championnat d'Allemagne masculin de handball
 Championnat de France masculin de handball 2021-2022
 Ligue des champions masculine de l'EHF 2021-2022

Liens externes 
 liquimoly-hbl.de

2021-2022
Handball M1
Allemagne